Järise (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Järise (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa